Насив Гринтовец може се односити на:

 Гринтовец, највиши планински врх у Камнишким Аплима у Словенији
 Гринтовец (Копар), насељено место у општини Копар, Словенија
 Гринтовец при Осилници), насељено место у општини Осилница, Словенија
 Гринтовец (Иванчна Горица), насељено место у општини Иванчна Горица, Хрватска